On dénombre deux opérations Paula :
Opération Paula (1940) une opération aérienne de la Luftwaffe visant à détruire les dernières unités de l'Armée de l'Air française le  autour de Paris lors de la bataille de France. 
Opération Paula (1943) qui eut lieu du  au  consistant en une opération anti-partisans en Croatie dans les montagnes Grmeč dans les environs de Bosanska Krupa et Bihac.